Andritz peut faire référence à :

 Andritz, une entreprise autrichienne
 Andritz, un quartier de la ville autrichienne de Graz.